La Soledad puede referirse a:

 La Soledad, pueblo de la provincia de Pataz, Perú.
 La Soledad, barrio de la ciudad de Bogotá, Colombia.
 La Soledad, película venezolana de 2016.